

Peixes 
Potamorrhaphis guianensis
Xiphias gladius
Boulengerella

Desambiguações de animais